Абісиня — частина села Турчин, Накельський повіт, Куявсько-Поморське воєводство
 Абісиня — колонія села Дроблін, Більський повіт, Люблінське воєводство
 Абісиня — частина колонії Домброва, Грубешівський повіт, Люблінське воєводство
 Абісиня — частина села Вєлє, Косьцерський повіт, Поморське воєводство
 Абісиня — хутір (osada), Косьцерський повіт, Поморське воєводство
 Абісиня — частина села Тимава, Тчевський повіт, Поморське воєводство
 Абісиня — частина міста Стараховіце, Стараховицький повіт, Свентокшиське воєводство
 Абісиня — частина села Дравско, Великопольське воєводство

 Абісиня Ґурська — частина села Ґуркі, Косьцерський повіт, Поморське воєводство

Див. також 

 Абісинія